Андрей Юрьевич Тумаркин (род. 11 октября 1976 года) — российский кинематографист, сценарист, продюсер, журналист автор и соавтор сценариев и идей многих фильмов и сериалов.

Сценарист 
Автор десятков сценариев, среди них:
 2020 — Первый отдел
 2018 — Реализация
 2017 — Казнить нельзя помиловать (ТВ-сериал)
 2016 — Невский
 2014 — След тигра (телевизионный, реж. Алексей Козлов)
 2014 — Русский характер (телевизионный, реж. Александр Якимчук)
 2014 — Последний день (многосерийный, реж. Ким Дружинин)
 2014 — Брат за брата 3 (сериал, реж. Олег Туранский, Олег Филипенко)
 2014—2015 — Ленинград 46 (сериал, реж. Игорь Копылов)
 2014 — Белая ночь (многосерийный, реж. Александр Якимчук)
 2013 — Розыскник (многосерийный, реж. Арменак Назикян)
 2013 — Трасса (многосерийный, реж. Максим Демченко)
 2012 — Механик (телевизионный, реж. Игорь Копылов)
 2012 — Братство десанта (сериал, реж. Арменак Назикян)
 2012 — Шеф (сериал, реж. Анатолий Артамонов, Олег Ларин)
 2012 — Чужой район 2 (сериал, реж. Максим Бриус)
 2012 — Шеф 2 (сериал, реж. Олег Ларин)
 2012 — Возвращение (телевизионный, реж. Олег Ларин)
 2012 — Дознаватель (сериал, реж. Андрей Коршунов)
 2011 — Честь (телевизионный, реж. Игорь Москвитин)
 2011 — Квартал (телевизионный, реж. Олег Ларин)
 2011 — Последний герой (телевизионный, реж. Виктор Татарский)
 2011 — Очкарик (телевизионный, реж. Игорь Копылов)
 2011 — Дубля не будет (телевизионный, реж. Петр Амелин)
 2011 — Коммуналка (телевизионный, реж. Максим Бриус)
 2010 — Одиночка (телевизионный, реж. Сергей Щербин)

Продюсер 
 2017 — Шеф. Игра на повышение
 2017 — Невский. Проверка на прочность
 2015 — Казнить нельзя помиловать
 2014—2015 — Высокие ставки
 2014—2015 — Шеф. Новая жизнь
 2014 — Невский
 2014 — Подозрение
 2014 — Лучшие враги
 2014 — Белая ночь
 2010 — Чёрный город
 2010 — Фокусник-2
 2010 — Отставник-2
 2010 — Одиночка
 2010 — Наших бьют!
 2010 — Настоятель
 2010 — Брат за брата (Россия, Украина)
 2009 — Фокусник
 2009 — Отставник
 2009 — Дорожный патруль — 3
 2009 — Нездоровая конкуренция, 6-я серия
 2008—2009 — Улицы разбитых фонарей-9
 2008 — Напарник, 7-я серия
 2008 — Очевидное вероятно, 13-я серия
 2008 — Контрольный выстрел, 16-я серия
 2007 — Спецгруппа
 2007 — Нехорошая квартира, фильм 1
 2007 — Точка разлома, фильм 4
 2007 — Обратный след, фильм 5
 2006—2007 — Улицы разбитых фонарей-8
 2006 — Иголка в стоге сена, 5-я серия
 2006 — Собачья работа, 21-я серия
 2007 — Высокие технологии, 10-я серия
 2005—2006 — Улицы разбитых фонарей-7
 2005 — Человек за спиной, 21-я серия
 2005 — Стрела судьбы, 24-я серия
 2004 — Улицы разбитых фонарей-6
 2004 — Простая формальность, 1-я серия
 2004 — Основная версия, 2-я серия
 2004 — Дуплет, 5-серия
 2003 — Улицы разбитых фонарей-5
 2003 — Герой дня, 8-я серия
 2003 — Налог на убийство, 17-я серия
 2003 — Последний урок, 23-я серия
 2003 — Горячие головы, 26-я серия

Автор идеи 
 2016 — Невский
 2015 — Высокие ставки (сериал, реж. Богдан Дробязко)
 2014 — Ленинград-46 (сериал, реж. Игорь Копылов)
 2014 — Подозрение (многосерийный, реж. Арменак Назикян)
 2012 — Брат за брата 2 (сериал, реж. Олег Туранский, Олег Филипенко)
 2012 — Двое (телевизионный, реж. Виктор Татарский)
 2012 — Отпуск (телевизионный, реж. Андрей Коршунов)
 2010 — Чёрный город (телевизионный, реж. Виктор Татарский)

Награды 
 Орден «За благородство помыслов и дел» за создание сериала «Брат за брата»
 Ведомственная медаль Следственного Комитета РФ «За содействие».
 Диплом победителя в номинации «Сценарий» конкурса «Телевизионные игровые фильмы» XVII Международного телекинофорум «Вместе» (2016-й год), фильм «Русский характер».

Примечания 

Продюсеры России